Новая Павловка — название населённых пунктов.

Россия 
 Новая Павловка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Новая Павловка — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.

Украина 
 Новая Павловка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Новая Павловка — село в Машевском районе Полтавской области.
 Новая Павловка — ликвидированное село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Новая Павловка — посёлок в Тальновском районе Черкасской области.

См. также 
 Новопавловка
 Павловка